Голубное () — село, входит в Новоречицкий сельский совет Заречненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 137 человек. Почтовый индекс — 34040. Телефонный код — 3632. Код КОАТУУ — 5622284402.

Местный совет 
34040, Ровненская обл., Заречненский р-н, с. Новоречица, ул. Центральная, 18.

Ссылки 
 Голубное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Заречненского района